Чемпионат Чехии по футболу 1997/1998 годов — 5-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Футбольный клуб «„Спарта“ (Прага) стал чемпионом Чехии в 4-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 585 мячей.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Яблонец 97» — «Ческе-Будеёвице» — 8:0
 «Славия» (Прага) — «Градец-Кралове» — 7:1
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Виктория» (Пльзень) — «Петра» (Дрновице) — 1:5
 «Дукла» — «Баник» (Острава) — 1:5
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Яблонец 97» — «Ческе-Будеёвице» — 8:0

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата Чехии по футболу
 Статистика www.rsssf.com
 Статистика на fotbal.cz

1997/1998
Чехия
Чехия
Спорт в Чехии в 1997 году
Спорт в Чехии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998